Europa scouts est le nom de plusieurs  mouvements scouts :
 les Europa scouts, un mouvement laïque fondé en Autriche en 1952 par Friedrich Perko, à l’origine des Scouts d’Europe ;
 les Europa scouts, un mouvement catholique traditionaliste fondé en France en 1987 par Pierre Géraud-Keraod, aujourd’hui affilié aux Éclaireurs neutres de France ;
 les Scouts d'Europe - Europa scouts, nom porté entre 1963 et 1970 par l'actuelle Association des guides et scouts d'Europe.